Esta es una cronología amplia de la serie de protestas en curso contra el gobierno de Irán, provocada por la muerte de Mahsa Amini (en persa: مهسا امینی), de 22 años, el 16 de septiembre de 2022. Amini había caído en coma después de haber sido detenido por la Patrullas de Guía, supuestamente por usar un hiyab "inadecuado", en violación de la ley de hiyab obligatorio de Irán, mientras visitaba Teherán desde Saqqez.

Septiembre

17 de septiembre

A partir del sábado, después del entierro de Amini, Saqqez, su ciudad natal y la ciudad de Sanandaj fueron escenario de manifestaciones masivas, en respuesta a las cuales el gobierno utilizó la fuerza violenta para dispersar a los manifestantes. Tras la publicación de una imagen de la lápida de Amini en Saqqez, su inscripción se convirtió en un eslogan de las protestas:

Persa: ژینا جان تو نمی‌میری. نامت یک نماد می‌شود
romanizado: Žīnā Ǧān a ne-mī-mīrī. Nām-at Yek Namād mī-šavad
"Amada Žina (Mahsa), no morirás. Tu nombre se convertirá en un símbolo". }}

18 de septiembre
La gente de Sanandaj una vez más salió a las calles el domingo por la noche para protestar contra la muerte de Mahsa y coreó las consignas "muerte al dictador", "vergüenza para nosotros, vergüenza para nosotros / nuestro líder bastardo" y "muerte para Khamenei".  Como señal de protesta, un grupo de mujeres se quitó el hiyab. Según fuentes no confirmadas citadas por la BBC, las fuerzas de seguridad dispararon contra los manifestantes. Varios estudiantes de la Universidad de Teherán realizaron una manifestación de protesta el domingo con pancartas en las manos.Se informó de una fuerte presencia de las fuerzas de seguridad en Teherán y Mashhad.

19 de septiembre
El 19 de septiembre, se cortó el servicio de Internet móvil en el centro de Teherán. Según videos en las redes sociales, las protestas continuaron en el centro de Teherán, la ciudad norteña de Rasht, la ciudad central de Isfahán, así como en el territorio kurdo occidental. Según Hengaw, una organización nórdica que monitorea los derechos humanos en Irán, las fuerzas de seguridad mataron a tres manifestantes en la provincia de Kurdistán. 

Un hombre de 23 años llamado Farjad Darvishi fue asesinado por la policía mientras protestaba en la ciudad de Waliasr en Urmia, Irán. Presuntamente, agentes de seguridad de la policía le dispararon durante la manifestación y murió camino al hospital a causa de las heridas.

20 de septiembre
Según Voice of America, videos no confirmados en las redes sociales mostraron protestas antigubernamentales en al menos 16 de las 31 provincias de Irán, incluidas "Alborz, Azerbaiyán Oriental, Fars, Gilan, Golestan, Hormozgan, Ilam, Isfahan, Kerman, Kermanshah, Kurdistán, Mazandaran, Qazvin, Razavi Khorasan, Teherán y Azerbaiyán Occidental". Los manifestantes en Sari parecían derribar fotografías del ayatolá y su predecesor de un edificio de la ciudad. Los medios estatales iraníes informaron que tres personas habían muerto en las protestas de Kurdistán. Según Hengaw, dos manifestantes masculinos (Zakaria Khial, de 16 años, y Farjad Darvishi, de 23 años en Piranshahr y Urmia respectivamente) fueron asesinados por las fuerzas de seguridad en Azerbaiyán occidental, y una manifestante también fue asesinada en Kermanshah. . El fiscal de Kermanshah negó la responsabilidad del Estado y afirmó que "elementos antirrevolucionarios" estaban matando a personas. Los medios estatales iraníes informaron sobre la muerte de un asistente de policía de los manifestantes en la ciudad sureña de Shiraz. En la ciudad de Kerman, una mujer fue filmada quitándose el hiyab y cortándose la cola de caballo durante una protesta. Algunos testigos entrevistados por CNN caracterizaron las protestas del día como “protestas relámpago” que buscaban formarse y luego dispersarse rápidamente antes de que las fuerzas de seguridad pudieran intervenir.

21 de septiembre
Se grabó a mujeres en Sari quemando sus hijabs en protesta. Según Hengaw, un hombre al que presuntamente dispararon las fuerzas de seguridad el 19 de septiembre murió dos días después. Hengaw afirmó que las fuerzas de seguridad habían matado a un total de diez manifestantes; Amnistía Internacional afirmó que había confirmado ocho de esas muertes. Amnistía Internacional también condenó lo que calificó de "uso ilegal de perdigones y otras municiones" contra los manifestantes. WhatsApp e Instagram, las únicas aplicaciones de mensajería y redes sociales principales permitidas en Irán, fueron restringidas; además, hubo un cierre generalizado de Internet, especialmente en las redes móviles. Basij de Irán, una milicia estatal, realizó contramanifestaciones progubernamentales en Teherán. En otros países, se produjeron manifestaciones de solidaridad con los manifestantes en países como Canadá, Italia, Suecia, Turquía y los Estados Unidos.

Según Iran International, hubo un breve intercambio de disparos entre el ejército iraní y el IRGC en Saqqez.

Según dos agencias de noticias semioficiales iraníes, un miembro del Basij fue asesinado a puñaladas en Mashhad.

22 de septiembre

Los manifestantes en Teherán y otras ciudades quemaron estaciones de policía y automóviles. Las protestas continuaron a pesar de las interrupciones generalizadas de Internet en todo Irán. Personas en diferentes áreas del norte y sur de la capital, Teherán, continuaron sus protestas con diferentes consignas. Los medios estatales iraníes declararon que al menos diecisiete personas habían sido asesinadas hasta la fecha, mientras que la ONG de derechos humanos de Irán, con sede en Oslo, contó al menos 31 civiles muertos.

23 de septiembre
Las protestas continuaron en Teherán, se informó de intensos combates en Isfahán al anochecer. También en muchas otras ciudades como Teherán, Mashhad, Babol, la gente continúa protestando. Las universidades fueron cerradas y cambiadas al modo de enseñanza virtual. Se informó que en la ciudad de Oshnavieh, después de días de fuertes protestas y enfrentamientos, los manifestantes tomaron el control de la ciudad, sin embargo, el gobierno iraní lo niega.

El mismo día, miles de personas en varias ciudades de Irán participaron en mítines progubernamentales en condena de los disturbios y en apoyo del hiyab. Según la transmisión en vivo de la televisión estatal, los manifestantes corearon "Muerte a Estados Unidos" y "Muerte a Israel".

El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una licencia general que permite a las empresas acceder al mercado de Internet iraní. En respuesta, el empresario estadounidense Elon Musk dijo que activaría su empresa de internet satelital, Starlink, para brindar servicios de internet a Irán. Sin embargo, la licencia actualizada no cubría el hardware suministrado por Starlink, pero la empresa y otros de manera similar podían solicitar permiso al Tesoro de EE. UU.

24 de septiembre
Continuaron las fuertes protestas en la ciudad en disputa de Oshnavieh. Las protestas también continuaron en Shiraz y Teherán, frente a la Universidad de Teherán. Los iraníes que viven en el extranjero marcharon en diferentes ciudades del mundo como Erbil, Berlín, Stuttgart y Melbourne en apoyo al pueblo iraní.

Dentro de la provincia de Gilan, la policía y los guardias revolucionarios iraníes arrestaron a 739 personas, incluidas al menos 60 mujeres. Se encontraron y confiscaron 88 armas en la provincia de Juzestán. IRGC realizó múltiples arrestos en Kerman.

The New York Times informó que las fuerzas de seguridad estaban "abriendo fuego contra las multitudes" en varias ciudades y afirmó que "los videos publicados en línea y la escala de la respuesta de las autoridades son difíciles de verificar de forma independiente, pero se sabe que los videos y fotografías enviados por testigos a The New York Times estaban ampliamente en línea con las imágenes que se publicaban ampliamente en línea". El Comité para la Protección de los Periodistas informó que al menos once periodistas fueron arrestados, incluido Niloofar Hamedi, el reportero que originalmente reveló la historia de Mahsa Amini.
Las protestas continuaron en varias partes de la capital Teherán (Narmak, Ekbatan, Valiasr, Aryashahr), Karaj (Mehrshahr y Gohardasht), Sanandaj, Qaen, Kashmar y Babol a pesar de la interrupción generalizada de la red de Internet en Irán. Asimismo, continuaron las protestas contra el gobierno iraní en diferentes ciudades del mundo como Londres, Bruselas y la ciudad de Nueva York.[71][72][73][74][75] Un miembro paramilitar basij murió a causa de las heridas que había sufrido en Urmia el 22 de septiembre, uno de los varios basijis que murieron en las manifestaciones[76].

A pesar de la concentración de partidarios del gobierno iraní en la Plaza de la Revolución de Teherán y la amenaza de un enfrentamiento violento contra los manifestantes, la gente salió a la calle por la noche en diferentes áreas de Teherán, Bushehr, Sanandaj, Qazvin, Yazd, Urmia, Shiraz y Mashhad. La policía intentó detener las protestas nuevamente. Los iraníes que residen en Canadá, Francia, Reino Unido, Noruega y Austria marcharon en apoyo de las protestas.[77][78][17]

26 de septiembre
Las protestas continuaron en ciudades como Teherán, Tabriz, Yazd, Ghorveh, Sanandaj, Borazjan y Karaj. Los iraníes en el extranjero en países como Canadá, España y Francia protestaron en apoyo a las personas dentro de Irán. Los estudiantes de odontología de la Universidad de Tabriz se reunieron y cantaron para protestar por el arresto de estudiantes por parte de la policía del gobierno de Irán. Gholamhossein Mohseni Ejei, presidente del Tribunal Supremo de Irán, dijo: "[los agentes de policía] no durmieron anoche y las noches anteriores... y se les debe agradecer".[79] El mismo día, el Consejo Organizador del Contrato Petrolero Los trabajadores dijeron: "Apoyamos las luchas del pueblo contra la violencia organizada y cotidiana contra las mujeres y contra la pobreza y el infierno que domina la sociedad".[80]

27 de septiembre
Los enfrentamientos entre la policía antidisturbios y las fuerzas de seguridad y los manifestantes continuaron en varias ciudades. Ravina Shamdasani, portavoz de la Alta Comisión de Derechos Humanos de la ONU, instó a los líderes clericales de Irán a "respetar plenamente los derechos a la libertad de opinión, expresión, reunión pacífica y asociación".  Shamdasani agregó que los informes especifican que "cientos también han sido arrestados, incluidos defensores de los derechos humanos, abogados, activistas de la sociedad civil y al menos 18 periodistas", y "Miles se han unido a manifestaciones antigubernamentales en todo el país durante los últimos 11 días. Seguridad las fuerzas han respondido en ocasiones con munición real". El Consejo Organizador de Trabajadores por Contrato del Petróleo advirtió al gobierno que si continúa la represión contra los manifestantes, éstos harán huelga, una medida que podría paralizar el sector petrolero de Irán, que es una parte importante de la economía.[80]

Iran Human Rights dijo que las fuerzas de seguridad estaban disparando munición real directamente contra los manifestantes. Irán informó del arresto de Faezeh Hashemi, la hija de Akbar Hashemi Rafsanjani, quien fue presidente de Irán de 1989 a 1997.

28 de septiembre
La policía antidisturbios iraní se desplegó en las principales plazas de Teherán para confrontar a la gente que coreaba "muerte al dictador". Se llevó a cabo una protesta solidaria en Brandenburger Tor, en Berlín, Alemania, a la que asistieron unas 1.800 personas, incluida la política de la CSU Dorothee Bär y la actriz iraní-alemana Pegah Ferydoni.

29 de septiembre
Las protestas continuaron en varias ciudades de Irán. Un comandante de alto rango del IRGC murió después de un disparo en el pecho por parte de "pistoleros contrarios al régimen".

Octubre

Noviembre

Diciembre

3 de diciembre
Se informó que el Fiscal General Mohammad Jafar Montazeri anunció la disolución de la Patrulla de Orientación. Algunos han sugerido que sus comentarios fueron malinterpretados. Al mismo tiempo, se anunció que se revisaría la legislación obligatoria sobre el hiyab. Los movimientos fueron vistos como intentos de sofocar los disturbios en curso.

4 de diciembre

El 4 de diciembre, Associated Press informó de la ejecución de 4 hombres que habían sido condenados por los tribunales de la República Islámica por haber cooperado con la agencia de inteligencia de Israel. Altos funcionarios del gobierno iraní anunciaron nuevamente que no cambiarán la política obligatoria de hiyab de la República Islámica.

5 de diciembre
Según el analista jefe de inteligencia militar de Israel, Amit Saar, hablando en la primera conferencia del Instituto Gazit (que opera bajo el cuerpo de Saar), es probable que el liderazgo clerical de Irán sobreviva a los disturbios generalizados, por ahora, y podría permanecer en el poder durante años. Saar dijo: "Ha construido herramientas muy, muy fuertes para lidiar con tales protestas" (...) "Pero creo que incluso si estas protestas disminuyen, las razones (para ellas) permanecerán, y por lo tanto el régimen iraní tiene una problema en los años venideros". El comandante superior de Saar, el general de división Aharon Haliva, durante la misma conferencia, reiteró la declaración de Saar pero agregó que, sin embargo, el régimen clerical eventualmente caería: "Visto a largo plazo, parece que este régimen no sobrevivirá". (...) "No estoy en condiciones de dar una fecha. No somos profetas", (...) "Recomiendo que todos seamos mucho más modestos, con muchas más salvedades, cuando se trata de la conducta de las sociedades.”

6 de diciembre
Durante una reunión con un consejo de seguridad estatal, el líder supremo Ali Khamenei ordenó la "reconstrucción revolucionaria del sistema cultural del país", según los medios estatales iraníes. En la misma reunión dijo: "Es necesario revolucionar la estructura cultural del país... el consejo supremo debe observar las debilidades de la cultura en los diferentes campos del país".

7 de diciembre
Las autoridades iraníes han condenado a muerte a cinco personas por presuntamente matar a un miembro de una fuerza paramilitar afiliada a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.

15 de diciembre
La Asamblea General de la ONU votó a favor de condenar las violaciones de derechos humanos en Irán.

16 de diciembre
Cuando las protestas entraron en su cuarto mes, cientos de manifestantes marcharon en Zahedan.
La actriz Taraneh Alidoosti fue arrestada una semana después de una publicación de Instagram del 9 de diciembre en la que condenaba la ejecución iraní de Mohsen Shekari.

17 de diciembre
Los trabajadores petroleros del sur de Irán protestaron y exigieron salarios más altos y bonos de jubilación.

22 de diciembre
La moneda iraní alcanzó su mínimo histórico, con un dólar estadounidense vendiéndose a 401.000 riales.

23 de diciembre
En respuesta a la represión del gobierno iraní, Alemania anunció el cese de las medidas aprobadas por el gobierno originalmente destinadas a promover el comercio con Irán. La moneda iraní se acercó a su mínimo histórico; un dólar estadounidense se vendió por hasta 400.500 riales en el mercado de divisas no oficial el 23 de diciembre. La moneda iraní había perdido hasta un 23 % de su valor desde el comienzo de las protestas generalizadas en septiembre de 2022. Durante las oraciones del viernes en Zahedan, el clérigo sunita Molavi Abdolhamid denunció la represión del gobierno. Afirmó: "Mi consejo es que no golpeen a los ciudadanos. Ningún gobierno dispara a sus propios ciudadanos como este... Que los soldados se queden en sus cuarteles".

26 de diciembre
El 26 de diciembre fue el día número 100 de protestas. La BBC calificó las protestas como "las protestas antigubernamentales de mayor duración en Irán" desde 1979 y también afirmó que, a diferencia de las protestas anteriores contra la República Islámica, hubo un "uso emergente" de cócteles Molotov contra la milicia del gobierno y contra la escuela Hawza. 

Según el futbolista iraní retirado Ali Daei, Irán desvió un avión que se dirigía de Teherán a Dubai para evitar que la esposa y la hija de Daei abandonaran el país. Irán citó más tarde la supuesta "asociación con los grupos contra la revolución islámica" de Daei y su esposa como la razón para cambiar la ruta del avión.

Los trabajadores petroquímicos realizaron huelgas antigubernamentales en Abadan del 26 al 28 de diciembre. El 28 de diciembre se produjeron protestas en las provincias de Kohgiluyeh y Boyer-Ahmad, la provincia de Azerbaiyán Occidental, la provincia de Razavi Khorasan y la provincia de Kurdistán. Los organizadores de la protesta convocaron protestas y huelgas para el 29 de diciembre y del 6 al 8 de enero de 2023

30 y 31 de diciembre
Las declaraciones de altos funcionarios del IRGC y Basij y la unidad de relaciones públicas del IRGC los días 30 y 31 de diciembre fueron interpretadas por el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) como una señal de una división de alto nivel entre las élites políticas y de seguridad iraníes

El 31 de diciembre se produjeron protestas en seis provincias y huelgas industriales y comerciales en tres provincias.

Mehdi Bahman, ilustrador iraní, es condenado a muerte por conceder una entrevista a un medio de comunicación israelí.

Referencias

Mahsa Amini
Derechos humanos en Irán
Violencia contra las mujeres en Irán